Pălăria se poate referi la:

 Pălăria (film), film din 2004
 Pălăria, Sîngerei, sat din Republica Moldova